Епархия Жекие () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Жекие, Бразилия. Епархия Жекие входит в митрополию Витория-да-Конкисты. Кафедральным собором епархии Жекие является церковь святого Антония Падуанского.

История 
7 ноября 1978 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Quo absolutius», которой учредил епархию Жекие, выделив её из епархий Витория-да-Конкисты и Амаргозы. Первоначально епархия Жекие входила в митрополию Сан-Салвадора-да-Баия.

16 января 2002 года епархия Бон-Жезус-да-Лапы вошла в митрополию Витрия-да-Конкисты.

Ординарии епархии 
 епископ Cristiano Jakob Krapf (7.11.1978 — 4.07.2012);
 епископ José Ruy Gonçalves Lopes, O.F.M. Cap. (4.07.2012 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quo absolutius

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Бразилии